В течение своей жизни апостол Павел написал два послания Тимофею:'''

 Первое послание к Тимофею.
 Второе послание к Тимофею.